Paullinus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Valerius Paullinus, römischer Politiker

Siehe auch:
 Paulinus